2 miejscowości w Polsce: 

 Kicko – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. inowrocławskim, w gminie Kruszwica 
 Kicko – wieś w woj. zachodniopomorskim, w pow. stargardzkim, w gminie Stara Dąbrowa